

Scienza 
 formula chimica del Fluoruro di sodio

Codici 
 NAF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Banaina (Indonesia)

Sigle 
 Nigerian Air Force (NAF) – designazione ufficiale dell'aeronautica militare della Nigeria
 Numbered Air Force (NAF) – designazione di un tipo di organizzazione adottato dall'United States Air Force, l'aeronautica militare degli Stati Uniti d'America
 Negazione come fallimento (negation as failure, NaF) – regola di inferenza non monotòna utilizzata nella programmazione logica